

Musica 
 Seduction – gruppo musicale statunitense
 Seduction – album dei Danse Society del 1982
 Seduction – album di Boney James del 1995
 Seduction – album di Frank Sinatra del 2009
 Seduction – singolo di Wiley del 2011
 Seduction – album di Flex del 2015

Altro 
 Seduction – opera teatrale di Jack Heifner del 2004

Pagine correlate 
 Seduzione (disambigua)